Saved from Himself – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Defender Film Company
 Saved from Himself – cortometraggio del 1911 diretto da D.W. Griffith
 Saved from Himself – film del 1914 prodotto dalla Canadian Bioscope Company
 Saved from Himself – film del 1915 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company

Pagine correlate 
 Himself